Ongjin-gun kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Ongjin-gun (kommun i Nordkorea), Södra Hwanghae,

Sydkorea 

 Ongjin-gun, Sydkorea, landskommun, Incheon, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar